Abrikos har flere betydninger:

 Abrikos (frugt) – en frugt.
 Abrikos (træ) – et træ.